Haemopis är ett släkte av ringmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Haemopis i familjen Haemopidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen käkiglar.

Haemopis är enda släktet i familjen Haemopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gördelmaskar
Haemopis